Schützendorf ist ein deutscher Ort- und Familienname:

Ortsname:

in Deutschland:
 Schützendorf (Mechernich), Ortsteil der der Stadt Mechernich, Landkreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Schützendorf, Ortschaft der Gemeinde Gallspach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

in Polen:
 Schützendorf, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Dybowo (Pasym) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schützendorf, Kreis Liegnitz, Schlesien, seit 1945:  Strzałkowice im Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Schützendorf, Kreis Oels, Schlesien, seit 1945: Strzałkowa im Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Schützendorf, Kreis Grottkau, Schlesien, seit 1945: Wilemowice im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln

in Tschechien:
 Böhmisch Schützendorf, Böhmen, seit 1945: Stříbrné Hory im Okres Havlíčkův Brod
 Deutsch Schützendorf, Böhmen, seit 1945: Německý Šicndorf, seit 1948: Dobronín im Okres Jihlava
 Schützendorf (tschech. Říčky) in der Gemeinde Orlické Podhůří, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Schützendorf (tschech. Slavoňov) in der Gemeinde Lukavice na Moravě, Okres Šumperk, Tschechien

Familienname:
 Alfons Schützendorf (1882–1946), deutscher Opernsänger (Bassbariton)
 Guido Schützendorf (1880–1967), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Gustav Schützendorf (1883–1937), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Hasso Schützendorf (1924–2003), deutscher Unternehmer
 Leo Schützendorf (1886–1931), deutscher Opernsänger (Bassbariton)